

Села:
 Козина — Івано-Франківська область, Тисменицький район
 Козина — Тернопільська область, Чортківський район, колишній (до 2020 року) Гусятинський район

Див. також 
 Козина слобода